Carlsbad Classic 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2015 z cyklu Southern California Open rozgrywany w dniach 23–29 listopada 2015 roku w Carlsbadzie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Turnieje tenisowe w Stanach Zjednoczonych
2015 w tenisie ziemnym
2015 w Stanach Zjednoczonych
Turnieje tenisowe WTA 125
Sport w Kalifornii
2015